De Jong je nejčastější nizozemské příjmení (86 534 nositelů v roce 2007), vyvinulo se z přídomku „mladší“. Známými nositeli jsou:

 Antoinette de Jongová (* 1995), nizozemská rychlobruslařka
 Arie de Jong (1865–1957), nizozemský jazykovědec
 Bob de Jong (* 1976), nizozemský rychlobruslař
 Frenkie de Jong (* 1997), nizozemský fotbalista
 Johannes de Jong (1885–1955), nizozemský kardinál
 Luuk de Jong (* 1990), nizozemský fotbalista
 Marcel de Jong (* 1986), kanadský fotbalista
 Nigel de Jong (* 1984), nizozemský fotbalista
 Piet de Jong (1915–2016), nizozemský premiér
 Siem de Jong (* 1989), nizozemský fotbalista
 Thalita de Jongová (* 1993), nizozemská cyklokrosařka
 Theo de Jong (* 1947), bývalý nizozemský fotbalista
 Tonny de Jongová (* 1974), nizozemská rychlobruslařka

Reference

Externí odkazy 
 

Nizozemská příjmení